Il doppio femminile  del torneo di tennis New South Wales Open 1977, facente parte del WTA Tour 1977, ha avuto come vincitrici Helen Cawley e Evonne Goolagong che hanno battuto in finale Mona Guerrant e Kerry Reid 6-0, 6-0.

Tabellone

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1977